ФК Вележ може бити:

 ФК Вележ Невесиње
 ФК Вележ Мостар

Види још 
 Вележ (планина)